|}

Die Bahnstrecke Simeria–Petroșani–Filiași ist eine Hauptbahn in Rumänien. Die 204 Kilometer lange Bahnstrecke verläuft aus dem Südwesten Siebenbürgens in die historische Region Walachei ().

Streckenverlauf 
Von der Kleinstadt Simeria () im Kreis Hunedoara – südlich vom Siebenbürgischen Erzgebirge – in südliche Richtung, im Tal des Strei (Strell), verläuft die Bahnstrecke über die Transsilvanische Alpen durch das Bergbaurevier bei Petroșani (Petroschen), in die Kleinstadt Filiași im Kreis Dolj in der historischen Region Kleine Walachei (Oltenia).

Nach der Kleinstadt Petroșani verläuft die Bahnstrecke in südliche Richtung entlang des Jiu durch den Lainici-Pass bis Târgu Jiu. Anschließend in östliche und dann erneut in südliche Richtung im Tal des Gilorts endet die rumänische Hauptbahnstrecke 202 in der Kleinstadt Filiași.

Weitere Kleinstädte entlang der Bahnstrecke in südliche Richtung sind im Kreis Hunedoara Călan; im Kreis Gorj Bumbești-Jiu und Târgu Cărbunești.

Diese Strecke befahren unter anderem die von Rail Cargo Group geführten Containerzüge von Duisburg über Wien, Budapest, Giurgiu, Ruse und Stara Zagora nach Tekirdag, die bis zum türkischen Grenzbahnhof Kapikule von einer ÖBB 1116 bespannt werden.

Galerie

Siehe auch 
 Liste der Kursbuchstrecken in Rumänien

Weblinks 
 Website der rumänischen Eisenbahngesellschaft (CFR)
 Interaktive Karte der rumänischen Eisenbahnen bei trainz.uv.ro
 Tiberiu Svoboda: Die Kohle und ihr Weg auf Schienen, Petroșani 2009 Beschreibung und Bilder vom Bau der Bahnlinie zur Beförderung der Kohle aus der Region (rumänisch; PDF; 7,0 MB) 

Bahnstrecke in Rumänien
Bahnstrecke SimeriaPetrosaniFiliasi
Bahnstrecke SimeriaPetrosaniFiliasi
Bahnstrecke SimeriaPetrosaniFiliasi